Signalhorn steht für:
 Signalhorn, ein Horn als Signalgerät; siehe Horn (Musik)

Berge:
 Signalhorn (Silvrettagruppe), Berg zwischen Silvrettahorn und Kleinem Piz Buin, 3210 m
 Signalhorn (Weisshorngruppe), Berg bei Leuk, Schweiz, 2911 m

Siehe auch:
 Hupe
 Folgetonhorn
 Horn (Lautsprecher)